Prata - em inglês, designada pelo termo silver, que também pode se referir ao elemento químico

Outros
 Pokémon Silver, um jogo eletrônico para Game Boy
 Silver (jogo eletrônico), um jogo eletrônico para PC and Dreamcast
 Silber (Buriki One) ou Silver, um personagem dos jogos Buriki One e The King of Fighters XI, da SNK
 Silver the Hedgehog, um personagem da série de videogames Sonic the Hedgehog
 Silver Lake
 "Silver", canção da banda britânica Echo & The Bunnymen, do álbum Ocean Rain

Desambiguação